Juan Vidal puede referirse a:

 Juan Vidal, actor mexicano.
 Juan Vidal (diseñador), diseñador de moda español.